Les Arenes (Castellar del Vallès), nucli de població del municipi de Castellar del Vallès, vora el santuari de Santa Maria de les Arenes
 Las Arenas (Getxo), nucli de població del municipi de Getxo, al País Basc
 Les Arenes – la Grípia – Can Montllor, barri de la ciutat de Terrassa
 Les Arenes (centre comercial), centre comercial situat a l'antiga plaça de toros de les Arenes de Barcelona
 Església de Sant Llorenç de les Arenes, mostra d'art romànic
 Plaça de toros de les Arenes a Barcelona.
 Platja de les Arenes, al terme municipal de València
 Riera de les Arenes, al Vallès Occidental, tributària del Llobregat a través de la riera de Rubí
 Sant Llorenç de les Arenes, poble del municipi de Foixà, al Baix Empordà
 Sant Romà de les Arenes, església romànica del municipi de Foixà.
 Sant Sebastià de les Arenes, església romànica del municipi de Foixà.